Вилли Фальк Хансен (; 4 апреля 1906, Хельсингёр, Дания — 18 марта 1978; Рим, Италия) — датский трековый велогонщик. 
Чемпион летних Олимпийских игр 1928 года в гите и бронзовый призёр в спринте. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1924 года в гонке на тандемах. Двукратный чемпион мира по трековым велогонкам в спринте среди любителей (1928, 1931).

Достижения 

 1924
 2-й  Летние Олимпийские игры — Тандем (вместе с Эдмундом Хансеном)
 1927
 2-й   Чемпионат мира — Спринт (любители) 
 1928
 1-й  Летние Олимпийские игры — Гит с места, 1 км
 1-й   Чемпион мира — Спринт (любители) 
 3-й  Летние Олимпийские игры — Спринт
 1931
 1-й   Чемпион мира — Спринт (любители) 
 1934
 1-й Шесть дней Копенгагена  (вместе с Виктором Раушем)
 1936
 1-й Prix Goullet-Fogler  (вместе с Эрландом Кристенсеном)

Национальные чемпионаты 
 1-й  Чемпион Дании — Спринт (любители) в 1923, 1926, 1927 и 1928 годах
 1-й  Чемпион Дании — Спринт с 1929 по 1941 год и в 1943 году
 1-й  Чемпион Дании — Гонка на 10 км в 1936 году

Примечания

Ссылки 
 Хансен, Вилли на FirstCycling
 Хансен, Вилли  на Sports-Reference.com
 
 
 
 
 

Велогонщики Дании
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1924 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы мира по трековым велогонкам